Cinque pezzi per pianoforte – composizione di Francesco Mander
 Cinque pezzi per pianoforte – composizione di Franco Oppo
 Sarcasmi, cinque pezzi per pianoforte, Op. 17 – composizione di Sergej Prokof'ev
 Cinque pezzi per pianoforte op. 3 – composizione di Sergej Rachmaninov
 Cinque pezzi per pianoforte op. 23 – composizione di Arnold Schönberg
 Spring, Op. 22a, cinque pezzi per pianoforte – composizione di Josef Suk